

Personnalités 

 Harsh Narain (1921-1995), écrivain indien ;
 Jagmohan Narain (1901-1944), gourou indien ;
 Nicole Narain (née en 1974), modèle et actrice américaine ;
 Sunita Narain (née en 1961), militante écologiste et politique indienne.

Voir aussi 
 , avec d'autres variantes de ce nom indien.